The Great Fear – cortometraggio del 1915 diretto da William C. Dowlan
The Great Fear – film del 2016 diretto da Iain Laird